La Nogometna Premijer liga Bosne i Hercegovine 2011-2012, abbreviata in Premijer liga BiH 2011-2012, è stata la dodicesima edizione del campionato della Bosnia Erzegovina ed è stata vinta dallo , al suo quarto titolo di Premijer.

Capocannoniere del torneo fu Eldin Adilović () con 19 reti.

Novità 
Budućnost Banovići e Drina Zvornik sono retrocessi dopo essersi piazzati agli ultimi due posti nella stagione 2010-2011. Al loro posto sono stati promossi GOŠK Gabela, vincitore della Prva liga BiH,  e Kozara Gradiška, vincitore della Prva liga RS.

Formula 
La squadra campione di Bosnia ed Erzegovina fu ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2012-2013.

La seconda e la terza classificata furono ammesse rispettivamente al secondo e al primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2012-2013 insieme alla vincitrice della coppa nazionale.

Retrocedono direttamente le ultime due classificate le quali finiranno ciascuna in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine o Prva liga Republike Srpske (a seconda della locazione).

Squadre partecipanti

Classifica 
 Lo Slavija si è salvato grazie agli scontri diretti: Sloboda-Slavija 1-0 e 0-2. La seconda partita era in programma proprio all'ultima giornata.

Legenda:
      Campione di Bosnia ed Erzegovina e qualificato alla UEFA Champions League 2012-2013
      Qualificato alla UEFA Europa League 2012-2013
      Retrocesso in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine 2012-2013
      Retrocesso in Prva liga Republike Srpske 2012-2013

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati 
 28.08.2011 Travnik - Borac     0-3 a tavolino: la partita è stata interrotta dopo il primo tempo (sull'1-1), l'arbitro è stato aggredito nel tunnel.
 25.09.2011 Borac – Željezničar 0-3 a tavolino: al 34º minuto (sullo 0-1) alcuni tifosi di casa hanno invaso il campo per aggredire quelli ospiti.

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Prva liga FBiH 2011-2012 e Prva liga RS 2011-2012
 Kup Bosne i Hercegovine 2011-2012

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 claudionicoletti.eu

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
2011-2012